Sequens ist der Familienname folgender Personen:

 František Sequens (1836–1896), tschechischer Kirchen- und Historienmaler sowie Kunstpädagoge
 Jiří Sequens (1922–2008), tschechischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor